Indonesië
 Fatukopa (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Fatukopa (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara